Сергей Сергеевич Воскресенский:
 Воскресенский, Сергей Сергеевич (1913—1993) — советский геоморфолог, профессор Московского университета, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Воскресенский, Сергей Сергеевич (1890—1933) — священник Русской православной церкви, священномученик.